Les Thériens, Theria (du grec ancien , « animal sauvage »), sont une sous-classe de mammifères. Il correspond au groupe-couronne comprenant à la fois les placentaires et les marsupiaux.

Caractéristiques 
La caractéristique phare de ce clade : ils portent leurs petits dans une matrice utérine durant tout ou partie de leur  développement puis les mettent au monde, c'est-à-dire qu'ils sont vivipares au lieu d'ovipares -- en cela ils diffèrent des protothériens comme l'ornithorynque et l'échidné. Il semble que l'endogénisation de virus ait permis le développement de la  par l'acquisition de protéines clés connues sous le nom de syncytines.

D'un point de vue squelettique, la disparition du coracoïde est un autre trait distinctif des thériens.

De même, les pavillons auriculaires sont un trait synapomorphe exclusif aux thériens. Même si certaines espèces (ex : phoques, cétacés...) ont pu les perdre secondairement, elles possèdent dans leur génome des séquences ultra-conservées dans toutes les lignées thériennes. En effet et bien que surprenant, l'apparition des pavillons auriculaires est très liée à l'apparition et au développement du placenta, car dépendant de mêmes gènes homéotiques pour certains stades embryonnaires.

Listes des infraclasses 
Les taxons survivants de ce groupe se subdivisent en deux branches (ou infra-classes) :
 les Euthériens (Eutheria), constitués de taxons éteints (Juramaia, Eomaia, etc), et de la cohorte des placentaires -- chez ces derniers, la majeure partie du développement des petits prend place dans la matrice maternelle avec naissance d'un juvénile (grande ressemblance morphologique avec le stade adulte).
 les Métathériens (Metatheria), constitués de taxons éteints (notamment les  sparassodontes), et de la cohorte des marsupiaux chez qui le développement des petits débute d'abord succinctement dans la matrice maternelle grâce à un placenta rudimentaire, mais se déroule en grande partie après naissance à un stade encore  larvaire ; notamment dans un marsupium pour les espèces qui en possèdent.

Parmi les Thériens fossiles, ont actuellement été décrits :
Amphibetulimus krasnolutskii
Vincelestes neuquenianus
Eutriconodonta

Phylogénie

Au sein des mammifères

Phylogénie interne

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Histoire évolutive des mammifères

Liens externes 
 
 
 
 
 
 

Sous-classe de mammifères (nom scientifique)
Taxon décrit en 1897